«Незваные гости» () — советский шпионский фильм 1959 года снятый на киностудии «Таллинфильм» режиссёром Игорем Ельцовым по сценарию Генриха Боровика. Один из лидеров кинопроката СССР, фильм посмотрели 26,1 миллиона зрителей.

Сюжет 
1950-е годы. В Советскую Эстонию возвращаются четверо эмигрантов-эстонцев из Швеции, завербованных Западной секретной разведкой. Трудности у диверсантов начинаются уже на границе, где им приходится решать судьбу раненого, их остаётся трое. Им удается разойтись по своим явкам. Руководителю группы Вари остановившегося у знакомой девушки Хильды, которой он выдал себя за крупного инженера прибывшего с Урала, удаётся завербовать её жениха Эрнста. Другим агентам — Вальтеру, который приходит на хутор к брату Андресу, и Фреди, который останавливается у лесника Репса, везёт меньше — поддержки у них диверсанты не находят… и вскоре на их след выходят органы госбезопасности.

В ролях 

 Рейн Арен — Эрнст Лыхмус
 Хиля Варем — Хильда Яарвинг
 Хейно Мандри — Вари/Харри, шпион
 Вальдо Труве — Фреди, шпион
 Юри Ярвет — Оскар Вальтер, шпион
 Антс Лаутер — полковник Кикас
 Антс Эскола — Окс
 Каарел Карм — Хуберг
 Хуго Лаур — Репс, лесник
 Волдемар Пансо — доктор
 Айно Тальви — мать Хильды
 Олев Эскола — майор госбезопасности
 Рудольф Нууде — Андрес, брат Вальтера
 Лизл Линдау — Алиде
 Лариса Лужина — певица ночного кабаре
 Сергей Мартинсон — эпизод
 Арнольд Сиккел — эпизод
 Гунар Килгас — эпизод

 Фестивали и награды 
 1960 — II-й Кинофестиваль прибалтийских союзных республик, Беларуси и Молдавии — премия за лучшую эпизодическую роль актёру Хуго Лауру.

 Литература 
 Голубева Р. — Съёмка нового фильма // Ригас балсс, 19 ноября 1958
 Миронов Б. — Незваные гости // Советский экран, № 19, 1959
 Киви Л. — Фильм, который учит бдительности (Худож. фильм «Незваные гости») // Советская Эстония, 23 мая 1959
 Якубов М. — «Незваные гости». (О музыке Э.Тамберга к фильму) // Советская музыка, № 6, 1960/ — стр. 119—120.
 Peet V. — «Lehed langevad» valmib peatselt // Õhtuleht, 20 veebr 1959
 Luur A.'' — «Kutsumata külalised» // Edasi, 17 mai 1959
 Film «Kutsumata külalised» jõuab kinolinale // Noorte Hääl, 16 mai 1959
 Незваные гости // Советский художественные фильмы: 1958—1963. — М.: Искусство, 1968. — стр. 176

Примечания

Ссылки 
 Kutsumata külalised // Eesti filmi andmebaas

Фильмы СССР 1959 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы студии «Таллинфильм»
Фильмы о шпионах
Фильмы на русском языке